Real signifie réel en anglais et réel ou royal en espagnol et en portugais. Ce mot désigne notamment :

Toponymie 

 Real, municipalité espagnole de la province de Valence.
 Real, municipalité des Philippines.

Clubs de football espagnols 
 Real Madrid
 Real Betis Séville
 Real Sporting de Gijón
 Real Club Deportivo La Corogne
 Real Zaragoza
 Real Sociedad de Fùtbol 
 Real Club Deportivo Mallorca
 Real Murcia Club de Fútbol
 Real Club Deportivo Gara 
 Real Club Deportivo Espanyol
 Real Club Celta de Vigo
 Real Unión Club

Clubs de handball espagnols 
 Reale Ademar León

Transports 
 REAL est l'acronyme du Réseau express de l'aire urbaine lyonnaise

Entreprise 
 Real est une chaîne d'hypermarchés essentiellement implantés en Allemagne.
 RealNetworks est une société éditrice de logiciels, qui distribue le lecteur multimédia RealPlayer

Musique

Style 

 Le real hardcore est un style de musique.

Groupe 

 REAL est un groupe de rock progressif suisse.

Titres

Chanson 

 Real est une chanson de Nami Tamaki sortie en 2013.

Albums 

 Real est un album du groupe japonais L'Arc-en-Ciel sorti en 2000 ;
 Real est un album de Mika Nakashima sorti en 2013 ;
 Real est un album de Belinda Carlisle sorti le .
 Real est un extended play (EP) sud-coréen de IU sorti le .

Cinéma 
 Real est un manga de Takehiko Inoue.
 Real est un film de Kiyoshi Kurosawa sorti en 2013.
 Real est un film de Lee Love sorti en 2017.

Monnaies 
 Le réal portugais (real) est une ancienne monnaie portugaise.
 Le réal brésilien (real) est la monnaie actuellement en circulation au Brésil.
 Le réal espagnol est ancienne monnaie espagnole.

Autre 
 La Real est un navire espagnol de 1568.

Voir aussi 
 Ciudad Real, ville d'Espagne, située dans la province homonyme ;
 

Patronyme hispanique